Мирилашвили — грузинско-еврейская фамилия.

Извеcтные носители 
 Мирилашвили, Вячеслав Михайлович (род. 1984) — российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец социальной сети «Вконтакте», сын М. М. Мирилашвили.
 Мирилашвили, Михаил Михайлович (род. 1960) — российско-израильский предприниматель, меценат и общественный деятель.